Franciaország
Boissey, település Ain megyében
Boissey, település Calvados megyében